(« battement cardiaque » en anglais) peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre original dUn cœur à prendre, film américain de Sam Wood sorti en 1946 ;
 , titre anglais de La Chamade, film français d'Alain Cavalier sorti en 1968 ;
 , titre anglais de Shimjangi dwoenda, film sud-coréen de Yoon Jae-Geun sorti en 2011 ;
 , film autrichien de  sorti en 2012 ;
 , film canadien d' sorti en 2014 ;

 , film américain de  sorti en 1980 ;

 , film indien de Vinu Anand sorti en 2007 ;

 , titre anglais de Les Amours imaginaires, film canadien de Xavier Dolan sorti en 2010.

 Télévision 
 Téléfilm 
 , titre original de Battement de cœur, téléfilm de Michael Miller diffusé en 1993.

 Séries télévisées 
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

 Musique 

 Album 

 , album de Bad Boys Blue sorti le  ;
 , album de Curtis Mayfield sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Don Johnson sorti en  ;
 , album de GEM sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de Ruby Lin sorti le  ;
 , album de Ryūichi Sakamoto sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album de Wang Lee-hom sorti le  ;

 , album de Dami Im sorti le  ;
 , album de Danny Saucedo sorti le .

 Chanson 

 , chanson de 2PM présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Annie présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de Buddy Holly sorti le  ;
 , single de Can-linn sorti le  ;
 , chanson de Carrie Underwood présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Don Johnson présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson d'Enrique Iglesias présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de The Fray présente sur l'album Scars and Stories sorti le  ;
 Heartbeat, chanson de Justs Sirmais qui représente la Lettonie au Concours Eurovision de la chanson 2016 ;
 , chanson de Jimmy Somerville présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de King Crimson présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Late of the Pier présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Margaret présente sur l'album  sorti le  ;Heartbeat, chanson de Richard Orlinski et Eva Simons sortie le  ;
 , chanson de Scouting for Girls présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 '', chanson de Wire présente sur l'album Chairs Missing sorti en .

 Divers 

 , logiciel libre ;
 ''', entreprise de développement de jeux vidéo.

Voir aussi